Teräsvirta est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Einari Teräsvirta (1914-1995), gymnaste artistique et architecte finlandais
 (né en 1941), économiste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois